Swift eller SWIFT kan syfta på:

Swift – ett kompilerat, multi-paradigmatiskt programspråk
Swift Current Broncos – ett ishockeylag från Swift Current, Kanada
Swiftteleskopet – ett rymdteleskop för utforskning av gammablixtar
Supermarine Swift – ett brittiskt jaktflygplan

Personer
Jonathan Swift – en irländsk författare och präst
Taylor Swift – en amerikansk sångerska
Benjamin Swift – en amerikansk politiker
George R. Swift – en amerikansk politiker
Henry Adoniram Swift – en amerikansk politiker
Stephanie Swift – en amerikansk porrstjärna
Swift (Ondre Moore) – en medlem av hiphopgruppen D12
Gustavus Franklin Swift  grundare av ett slakt- och köttpacketeringsimperium i mellanvästra USA

Geografi
Swift County – ett county i Minnesota, USA
Swift Current – en stad i Saskatchewan, Kanada

SWIFT
 SWIFT – en internationell samarbetsorganisation inom finansväsendet, se Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 SWIFT-adress - tidigare benämning på BIC (Bank Identifier Code) som är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt och säkert sätt, se ISO 9362